La League of Ireland Cup 2015, nota anche come EA Sports Cup 2015 per ragioni di sponsorizzazione, è stata la 42ª edizione della manifestazione calcistica. È iniziata il 9 marzo e si è conclusa il 19 settembre 2015 con la finale. La squadra detentrice del titolo era il Dundalk, avendo vinto il trofeo per la quinta volta nell'edizione 2014.

Il St Patrick's ha vinto il trofeo per la terza volta nella sua storia.

Formula 
Hanno partecipato al torneo 24 squadre:
 le 20 della League of Ireland
 12 appartenenti alla Premier Division
 8 appartenenti alla First Division
 il Cockhill Celtic, vincitore della Ulster Senior League
 il Crumlin United, vincitore della Leinster Senior League
 lo University College Cork, vincitore della Munster Senior League
 il Mayo Football League.

Il sorteggio per il primo turno è stato effettuato il 13 febbraio 2015. Nei primi due turni le squadre sono state divise su base regionale in quattro gruppi da sei squadre. Due squadre per ciascun gruppo avanzano ai quarti di finale.

Da regolamento della competizione, le squadre partecipanti alle coppe europee e alla Setanta Sports Cup accedono direttamente al secondo turno.

Gruppo 1
 
 
 
 
 
 

Gruppo 2
 
 
 
 
 
 

Gruppo 3
 
 
 
 
 
 

Gruppo 4

Primo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 marzo 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 marzo 2015

Secondo turno 
Il sorteggio per il secondo turno si è svolto il 18 marzo 2015.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 aprile 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 aprile 2015

Quarti di finale 
Il sorteggio per i quarti di finale si è svolto il 15 aprile 2015.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 maggio 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 maggio 2015

Semifinali 
Il sorteggio per le semifinali si è svolto il 20 maggio 2015.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 agosto 2015

Finale

Tabellone (dal secondo turno)

Note

Voci correlate 
 First Division 2015 (Irlanda)

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2015
Competizioni calcistiche irlandesi